Аграфена — многозначный термин.

 Аграфена — русское женское личное имя, адаптация имени Агриппина латинского происхождения.
 Аграфена — озеро в Якутии (Россия), на правом берегу р. Малый Хомус-Юрях, координаты 70°12'	153°23'.
 Аграфена — гора Якутии (Россия), северо-восточнее кряжа Суор-Уята, на правом берегу р. Большой Хомус-Тас, координаты 70°11'	153°32'.
 Аграфена — гора Якутии (Россия), в северной части острова Эбе-Арыта, на р. Лена, координаты 66°10'	123°48'.

Примечания